Це список порід одомашнених віслюків.

Породи

Примітки

Посилання 
 
 
 Breeds from species: Ass. Domestic Animal Diversity Information System of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Accessed July 2014.
 
 Waltraud Kugler, Hans-Peter Grunenfelder, Elli Broxham (2008). Donkey Breeds in Europe: Inventory, Description, Need for Action, Conservation; Report 2007/2008. St. Gallen, Switzerland: Monitoring Institute for Rare Breeds and Seeds in Europe.  Archived 2 September 2009.
 
 Ponui Donkeys: A Rare Breed of New Zealand Origin. Rare Breeds Conservation Society of New Zealand. Accessed July 2014.

Породи
Списки ссавців